Schwarz-Weiß Bregenz ist der Name zweier verschiedener Bregenzer Fußballvereine:
 Schwarz-Weiß Bregenz (1919), bestand von 1919 bis 2005, spielte zuletzt in der Österreichischen Fußball-Bundesliga
 Schwarz-Weiß Bregenz (2005), wurde 2005 als SC Bregenz gegründet und 2013 in Schwarz-Weiß Bregenz umbenannt